Liste Swadesh de 207 mots en français et en letton.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Letton

Liens externes 
  Wiktionnaire : Liste Swadesh

Letton
Langue lettonne